

Sciences et techniques

Botanique 
 La Reine-des-bois (Aruncus dioicus) est une grande plante vivace à rhizome, de la famille des Rosacées.
 La Reine-des-prés (Filipendula ulmaria) est une plante herbacée vivace de la famille des Rosacées.
 On appelle couramment Reine-Marguerite :
 l'Aster de Chine (Callistephus chinensis), une espèce de plantes herbacées, de la famille des Composées ;
 la Marguerite commune (Leucanthemum vulgare), une espèce de plantes herbacées vivaces, de la famille des Composées.

Zoologie 
 La reine est la femelle féconde d’une colonie ou d’un essaim d’animaux eusociaux, notamment des insectes.

Culture et société

Arboriculture 
 La reine-claude est un cultivar de prunier, ou la prune qu'il produit.

Histoire et géopolitique 
 La reine est l'épouse du roi ou une femme exerçant la royauté ;

Loisirs et sports 
 La reine est la pièce la plus forte du jeu d'échecs.
 La reine est une tête de jeu de cartes.
 La petite reine est un surnom donné à la bicyclette.
 La bataille de reines dans le Valais (Suisse) et le combat de reines en Vallée d'Aoste (Italie) sont des combats de vaches ; la gagnante est proclamée reine.

Musique 
 Reine est une chanson de Dadju sortie en 2017.
 Ta Reine est une chanson d'Angèle présente sur l'album Brol (2018).

Nom de personne 
 Reine est l’un des noms donnés à Renelde de Saintes (v. 630-v. 680), une sainte chrétienne fêtée le .
 sainte Reine (v238-253) est une sainte martyre de l'Église catholique, fêtée le .
 Marie-Reine, Reine du monde et Reine-Immaculée sont des noms sous lesquels l'Église catholique désigne Marie, mère de Jésus (titres officialisés par Pie XII en 1954).

Patronyme 

 Fernand Reine (1858-1941), un corniste français ;
 Jeff Reine-Adélaïde (1998-), un footballeur français ;
 Marcel Reine (1901-1940), un aviateur français ;
 Sophie Reine, une monteuse, scénariste et réalisatrice française.

Toponyme

Canada 
 La Reine, une municipalité du Québec ;

France 
 la Reine, un lieu-dit de la commune de Saint-Priest-des-Champs (Puy-de-Dôme, région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 Bourg-la-Reine, une commune des Hauts-de-Seine (région Île-de-France) ;
 le cours la Reine, une voie du  de Paris ;

Norvège 
 Reine, un village des îles Lofoten.

Voir aussi